Jan Marek Marci – medico boemo
Cratere Marci – cratere lunare
3791 Marci – asteroide della fascia principale